O nome Koppu foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste.
 Tufão Koppu (2003) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 na escala de furacões de Saffir-Simpson a sudeste do Japão. Sem danos
 Tufão Koppu (2009) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 na escala de furacões de Saffir-Simpson que atingiu o sul da China. Danos desconhecidos.

Desambiguação